Яхново — название населённых пунктов в России:

 Яхново — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Яхново — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Яхново — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Яхново — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Яхново — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Яхново — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Яхново — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Яхново — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Яхново — урочище в Торопецком районе Тверской области.
 Яхново — деревня в Фировском районе Тверской области.